Рамсес V — фараон Древнего Египта из XX династии, известной также под названием династии Рамессидов. Правил приблизительно в 1146—1142 годах до н. э.

Биография 
Рамсес V, скорее всего, был сыном Рамсеса IV и царицы Дуатентипет (?).

Судя по миниатюрному фаянсовому фрагменту с именем Рамсеса V, обнаруженному в Тимне, этот фараон был последним египетским царём, от которого остались следы египетского присутствия в Азии; несколько фаянсовых предметов этого времени были найдены и на Синае. Единственная надпись Рамсеса V в Нубии сохранилась в Бухене. В самом Египте царские документы представлены всего лишь несколькими стелами; кроме того, фараоном был узурпирован ряд памятников, созданных предшествующими царями. Вне Фив выявлены фрагменты стелы Рамсеса V из храма Ра в Гелиополе и поврежденная стела в Сильсиле. В Карнаке найдена часть сильно поврежденной стелы и фриз из царских картушей на одном столбе. В Рамессеуме ряд картушей Рамсеса Великого был переправлен в пользу Рамсеса V.

Хотя он правил в течение короткого времени, два очень важных документа датируются его правлением. Туринский папирус № 1887 представляет собой список серьёзных обвинений против многих людей, но особенно против священника в Храме Хнума на Элефантине, преступления которого включали растрату, воровство и преступления религиозного характера. Преступления очевидно продолжались от правления Рамсеса III до Рамсеса V, и это указывает, что был серьёзные упущения в администрации и слабости в отношении преступлений во время того периода.

Другой документ — папирус Вильбура, датированный 4-м годом правления Рамсеса V. Это — официальный документ, единственная существующая копия такого рода, и таким образом очень важная для исследования землевладения и налогообложения в Египте, хотя многие из деталей остаются неясными. Документ состоит из размеров и оценки участков в области Среднего Египта (город Крокодилополис), около современного города Эль-Минья, общей протяженностью приблизительно девяноста миль. Папирус предоставляет информацию о каждом участке земли и именует каждого землевладельца; документ даёт информацию о положении и размере земли и расчетного урожая в единицах измерения зерна. Не говорится, кто получал плату за землю, но вероятно, что Храм Амона в Карнаке, а не фараон был получателем. Самый масштабный документ из всех вышеперечисленных источников — , касающийся раздела земель между Миньей и Фаюмом, засеянных общественным хлебом. Этот источник дает великолепную и очень подробную картину аграрных отношений внутри небольшой части страны, демонстрирует интересы различных социальных групп обитателей региона.

Частный юридический документ, так называемый папирус вдовы Наунахт, представляющий собой завещание этой знатной дамы, также относящийся ко времени Рамсеса V, свидетельствует о некоторой юридической независимости египетской женщины.

В течение своего короткого правления Рамсес V готовил себе могилу в Долине Царей, которая не была закончена. Тем не менее, его там похоронили. Его преемник, Рамсес VI, захватил и присвоил могилу, закончив её роспись.

Есть другое свидетельство, которое предполагает, что был конфликт между Рамсесом V и Рамсесом VI (сыном Рамсеса III); скорее всего случилась гражданская война между двумя фракциями, и перед самой своей смертью Рамсес V был свергнут. По-видимому, Рамсес V был перезахоронен в другой могиле, хотя она не была найдена, его тело было найдено среди королевских мумий, перезахороненных в могиле Аменхотепа II в Долине Царей. Эта мумия особенно интересна, потому что медицинская экспертиза показала, что он умер в относительно раннем возрасте, вероятно от оспы.

От супруг Рамсеса V, цариц Туертенра и Хенуттауи, осталось одни лишь имена, упомянутые в тексте папируса Вильбур.

Несколько важных документов проливают дополнительный свет на время правления Рамсеса V: большой папирус Вильбур, являющийся образцом государственного отчетного документа, официальный юридический текст Скандал Элефантины, о котором уже говорилось выше в связи с ростом коррупции в эпоху Рамсеса III и его преемников.

Краткость правления Рамсеса V подтверждается тем, что работы в его гробнице в Долине царей (KV9) были едва начаты, их продолжил Рамсес VI. Мумия Рамсеса V, обнаруженная в гробнице-тайнике Аменхотепа II (KV35), принадлежит молодому человеку, умершему, вероятно, от инфекционной болезни.

Примечания

Литература

Ссылки 
 3D виртуальный тур по гробнице (The Describing Egypt projec)

Рамсес 05
Рамсес 05
Правители Африки XII века до н. э.